Нашвилл или Нэшвилл (англ. Nashville) — многозначный термин.

 Нашвилл — город на юге США, столица штата Теннесси, центр округа Дейвидсон.
 Нашвилл — тауншип в округе Мартин, Миннесота, США.
  — город в штате Джорджия, США.

 «Нэшвилл» — многофигурная кинофреска Роберта Олтмана (1975), один из ключевых фильмов его карьеры.
 «Нэшвилл» — американский музыкально-драматический телесериал.
 «Нэшвилл» — американский профессиональный футбольный клуб из города Нашвилл штата Теннесси.
 «Нэшвилл» — бывший американский профессиональный футбольный клуб из города Нашвилл штата Теннесси.